Мэйдзи (明治):
 Мэйдзи — период в истории Японии (1868—1912), девиз правления императора Мэйдзи.
 Император Мэйдзи (明治天皇, 1852—1912) — 122-й император Японии.
 Реставрация Мэйдзи — революция в Японии (1868—1889), восстановившая власть императора.
 Университет Мэйдзи — частный университет, расположенный в Токио.
 Университет Мэйдзи Гакуин — частный христианский университет в Токио и Йокогаме.
 Храм Мэйдзи — самое крупное в Токио синтоистское святилище.
 Мэйдзи-Дзингумаэ — железнодорожная станция в Токио.